Gare d'Anhalt ou peut désigner :

 Gare d'Anhalt (Berlin Anhalter Bahnhof), une gare à Berlin en Allemagne.
 Gare d'Anhalt (Leipzig Anhalter Bahnhof), une gare à Leipzig en Allemagne.

Anhalt